Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1956 года прошёл 4—5 февраля в Кварнсведене (Швеция). В нём приняли участие 25 спортсменок из 7 стран. Вновь весь пьедестал заняли советские спортсменки. Софья Кондакова установила рекорд чемпионатов на 1500 метров и в сумме многоборья.

Результаты 

ns — не вышли на старт

* с падением

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 1956 года
Чемпионаты мира в Швеции
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин